Fujiyoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Kaijirō Fujiyoshi (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Shinji Fujiyoshi (* 1970), japanischer Fußballspieler